Виленск - деревня в Нижнеудинском районе Иркутской области

География 
Деревня находится в 50 км от Тулуна и в 15 км от ближайшей станции Шеберта.

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 72 человек

Власть 
Деревня в административном плане относится к Иргейскому муниципальному образованию Нижнеудинского района
Иркутской области.

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района